Ottolenghi, Ottolengui:
 Carlos (E.) Ottolenghi (1904 - 1984), un destacado ortopédico argentino.
 David Ottolenghi, "Gioele Dix" (*1956, Milán), un actor y comediante italiano. 
 Emanuele Ottolenghi (1969, Bolonia), publicidad y politólogo italiano.
 Giuseppe Ottolenghi (1838 - 1904), general italiano.
 Salvatore Ottolenghi (1861, Asti - 1934, Roma), un médico y el científico italiano.
 Smadar Ottolenghi (1937, Haifa - 2003), abogado israelí.
 Yotam Ottolenghi (1968), chef israelí.

 Palazzo Ottolenghi